Shin'ichi Tsutsumi – attore giapponese
 Shunsuke Tsutsumi – calciatore giapponese
 Yukihiko Tsutsumi – regista e sceneggiatore giapponese